El término BBE puede hacer referencia a:

Bahía de Bizkaia Electricidad, una central eléctrica en España.
Babcock Borsig Española, una empresa derivada de Babcock Wilkox Española.
Bad Boy Entertainment, una compañía que dirige la discográfica Bad Boy Records.